Die Eerste Divisie 2009/10, nach dem Sponsor auch Jupiler League, war die 54. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 7. August 2009 und endete am 23. April 2010.

Modus 
Die Liga begann mit 20 Mannschaften und wurde im Januar 2010 nach der Auflösung des verschuldeten HFC Haarlem auf 19 Vereine reduziert. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 36 Saisonspiele.

Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Neben den vier Staffelsiegern spielten auch die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie in drei Runden um zwei Startplätze für die folgende Saison in der höchsten Spielklasse. Die vier Staffeln bestanden aus den Spielen 1–9, 10–18, 19–27 und 28–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch dieser schon qualifiziert, bekam den Platz ein weiteres bestplatziertes Team ohne Staffelsieg. Die beiden Sieger der Play-offs spielten im folgenden Jahr in der Eredivisie.

Die beiden letzten Vereine stiegen in die neugeschaffene drittklassige Topklasse ab.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 20 der letzten Saison. Der HFC Haarlem wurde am 25. Januar 2010 für zahlungsunfähig erklärt und nach den Liga-Regeln aus dem Wettbewerb genommen. Dazu kamen die Absteiger FC Volendam und BV De Graafschap aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger, die vier bestplatzierten Teams ohne Staffelsieg, sowie der 16. und 17. der Eredivisie spielten in Hin- und Rückspiel um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Play-offs wurden im K.o.-System ausgetragen und fanden zwischen dem 26. April und 16. Mai 2010 statt.

 1. Runde

|}

 2. Runde

|}

 3. Runde

|}
Damit spielten Excelsior Rotterdam und Willem II Tilburg in der Eredivisie 2010/11.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf rsssf.com
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2009/10